Герберт Бастиан (, род. 10 декабря 1952, Эммерсвайлер) — немецкий шахматист, шахматный журналист и функционер, международный мастер (2005).

Биография 

Многократный участник чемпионатов ФРГ и Германии. Серебряный призер чемпионата ФРГ 1982 г.

Чемпион Саара 1993, 1995, 2003 и 2004 гг.

Серебряный призер Кубка Германии среди любителей 2000 г.

В составе клуба „Münchener SC 1836“ бронзовый призер  

В составе сборной ФРГ участник командного чемпионата Европы 1983 г.,  1981 г.

Победитель  1976 г. (турнир по нокаут-системе, в котором участвуют немецкие мастера). Победитель турнира „Dorint-Cup“ (Бад-Брюккенау, 2002 г.), рождественского опен-турнира в Париже (2004 г.).

С 1991 г. являлся редактором шахматного отдела газеты  (сменил на этой должности О. Бенкнера).

В 1992—2016 гг. занимал пост президента . Много лет работал в Германском шахматном союзе. Занимался вопросами подготовки тренеров. В 2009 г. баллотировался на пост президента Германского шахматного союза, но проиграл выборы действующему президенту . В 2011 г. снова баллотировался на пост президента и выиграл выборы у Х.-Ю. Вайера. Занимал президентский пост до 2017 г., когда на новых выборах вышел во 2-й тур вместе с , после чего взял самоотвод, не ожидая нового этапа голосования. В 2014 г. был избран вице-президентом ФИДЕ.

Преподает физику и математику в Школе им. Леонардо да Винчи (Leonardo-da-Vinci-Gemeinschaftsschule) в Ригельсберге. Некоторое время был ассистентом на кафедре экспериментальной физике Саарского университета.

В 2017 г. был удостоен почетной награды Олимпийской спортивной конфедерации Германии.

Основные спортивные результаты

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 
 Выступления Герберта Бастиана в командных чемпионатах Европы
 Выступления Герберта Бастиана в Кубках Митропы

Шахматисты Германии
Шахматисты ФРГ
Шахматисты XX века
Шахматисты XXI века
Участники командных чемпионатов Европы по шахматам
Родившиеся в Эммерсвайлере
Международные мастера по шахматам
Шахматные журналисты
Президенты Германского шахматного союза